Lista dzieł Antonia Rosettiego zawiera dorobek twórczy kompozytora.

Symfonie

Utwory kameralne na instrumenty dęte

Koncerty

Muzyka kameralna

Utwory fortepianowe

Utwory wokalne

Utwory chóralne

Muzyka liturgiczna

Zobacz też 
 Antonio Rosetti

Uwagi

Przypisy 

Rosetti